Hedwig Village
Hedwig and the Angry Inch
476 Hedwig

Desambiguação